{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (72801) Manzanera || 2001 FE192 || 25 maart 2001 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| (72802) Wetton || 2001 FT192 || 26 maart 2001 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| (72803) - || 2001 GD || 1 april 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72804) Caldentey || 2001 GQ || 11 april 2001 || Mallorca || S. Sánchez
|-
| (72805) - || 2001 GN1 || 14 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72806) - || 2001 GA5 || 15 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72807) - || 2001 GG5 || 15 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72808) - || 2001 GS5 || 13 april 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (72809) - || 2001 GW5 || 13 april 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (72810) - || 2001 GJ7 || 15 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72811) - || 2001 GN7 || 15 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72812) - || 2001 GB8 || 15 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72813) - || 2001 GP8 || 15 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72814) - || 2001 GX8 || 15 april 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (72815) - || 2001 GY8 || 15 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72816) - || 2001 GJ9 || 15 april 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (72817) - || 2001 GH11 || 15 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72818) - || 2001 HM || 16 april 2001 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| (72819) Brunet || 2001 HX || 18 april 2001 || Saint-Véran || Saint-Véran
|-
| (72820) - || 2001 HR1 || 17 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72821) - || 2001 HW2 || 17 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72822) - || 2001 HF3 || 17 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72823) - || 2001 HO3 || 17 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72824) - || 2001 HG4 || 19 april 2001 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| (72825) - || 2001 HZ5 || 18 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72826) - || 2001 HD7 || 18 april 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (72827) Maxaub || 2001 HT8 || 23 april 2001 || Pla D'Arguines || R. Ferrando
|-
| (72828) - || 2001 HG10 || 16 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72829) - || 2001 HQ11 || 18 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72830) - || 2001 HL13 || 18 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72831) - || 2001 HJ14 || 23 april 2001 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (72832) - || 2001 HW14 || 23 april 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (72833) - || 2001 HL15 || 21 april 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (72834) Guywells || 2001 HQ16 || 25 april 2001 || Emerald Lane || L. Ball
|-
| (72835) - || 2001 HE19 || 24 april 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (72836) - || 2001 HF22 || 23 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72837) - || 2001 HQ24 || 24 april 2001 || Farpoint || Farpoint
|-
| (72838) - || 2001 HM29 || 27 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72839) - || 2001 HS31 || 26 april 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| (72840) - || 2001 HW31 || 28 april 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| (72841) - || 2001 HC32 || 27 april 2001 || San Marcello || A. Boattini, M. Tombelli
|-
| (72842) - || 2001 HY32 || 27 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72843) - || 2001 HP33 || 27 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72844) - || 2001 HL34 || 27 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72845) - || 2001 HP34 || 27 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72846) - || 2001 HY35 || 29 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72847) - || 2001 HD36 || 29 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72848) - || 2001 HV36 || 29 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72849) - || 2001 HK40 || 27 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72850) - || 2001 HV40 || 27 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72851) - || 2001 HW41 || 16 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72852) - || 2001 HD42 || 16 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72853) - || 2001 HE42 || 16 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72854) - || 2001 HK43 || 16 april 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (72855) - || 2001 HX43 || 16 april 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72856) - || 2001 HB45 || 16 april 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72857) - || 2001 HL46 || 18 april 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (72858) - || 2001 HO46 || 18 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72859) - || 2001 HS46 || 18 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72860) - || 2001 HL48 || 21 april 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (72861) - || 2001 HN49 || 21 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72862) - || 2001 HE50 || 21 april 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (72863) - || 2001 HJ51 || 23 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72864) - || 2001 HD54 || 24 april 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72865) - || 2001 HK58 || 25 april 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72866) - || 2001 HQ58 || 25 april 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (72867) - || 2001 HU58 || 25 april 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (72868) - || 2001 HE59 || 21 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72869) - || 2001 HE62 || 26 april 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72870) - || 2001 HT65 || 30 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72871) - || 2001 JM3 || 15 mei 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (72872) - || 2001 JT3 || 15 mei 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (72873) - || 2001 JX4 || 15 mei 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (72874) - || 2001 JF6 || 14 mei 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (72875) - || 2001 JC8 || 15 mei 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (72876) Vauriot || 2001 KH2 || 20 mei 2001 || Pises || M. Ory
|-
| (72877) - || 2001 KL2 || 21 mei 2001 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| (72878) - || 2001 KD4 || 17 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72879) - || 2001 KR5 || 17 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72880) - || 2001 KP7 || 18 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72881) - || 2001 KU7 || 18 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72882) - || 2001 KM9 || 18 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72883) - || 2001 KJ12 || 18 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72884) - || 2001 KK12 || 18 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72885) - || 2001 KJ14 || 18 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72886) - || 2001 KC18 || 21 mei 2001 || Ondřejov || P. Kušnirák, P. Pravec
|-
| (72887) - || 2001 KE19 || 18 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72888) - || 2001 KW25 || 17 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72889) - || 2001 KG26 || 17 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72890) - || 2001 KF29 || 21 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72891) - || 2001 KL31 || 22 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72892) - || 2001 KH38 || 22 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72893) - || 2001 KG43 || 22 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72894) - || 2001 KE45 || 22 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72895) - || 2001 KA52 || 16 mei 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (72896) - || 2001 KA54 || 21 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72897) - || 2001 KM55 || 22 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72898) - || 2001 KO56 || 23 mei 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (72899) - || 2001 KA61 || 17 mei 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (72900) - || 2001 KB61 || 17 mei 2001 || Kitt Peak || Spacewatch|}

Planetoïdenlijsten